Niagara kan syfta på:

 Niagara (spel) – ett brädspel
 Niagara (film) – en amerikansk thriller gjord år 1953
 Niagara (byggnad) – en del av Malmö universitet
 12382 Niagara Falls – en asteroid i huvudbältet

Geografi

 Niagarafloden – en flod på gränsen mellan provinsen Ontario i Kanada och delstaten New York i USA
 Niagarafallen – vattenfall i Niagarafloden
 Niagara Gorge – en dal i Kanada
 Niagara Escarpment – escarpment från väster om Michigansjön genom Huronsjön till söder om Ontariosjön (ej förkastning)
 Niagara Falls, Ontario – stad i Kanada vid Niagarafallen 
 Niagara Falls, New York – stad i USA vid Niagarafallen 

 Regional Municipality of Niagara –  ett county i Ontario, Kanada
 Niagara County – ett county i delstaten New York, USA

 Niagara-on-the-Lake – en stad i Ontario, Kanada
 Niagara Glacier – en glaciär i provinsen Nunavut, Kanada
 Niagara, Wisconsin – en ort i Marinette County, Wisconsin, USA
 Fort Niagara – en fästning belägen i Niagara County, New York, USA